Список Myerslopiidae Новой Зеландии включает все виды цикадовых из семейства Myerslopiidae, распространённые в Новой Зеландии. Все перечисленные виды эндемичны для архипелага. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) или триноменов (для подвидов) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон, и года, в котором это произошло.

Список видов и подвидов 
Дополнительные источники:.

См. также 
 Список Cicadellidae Новой Зеландии
 Список Cixiidae Новой Зеландии

Примечания

Литература 
 Larivière, M.-C.; Fletcher, M. J.; Larochelle, A. 2010. Auchenorrhyncha (Insecta: Hemiptera): catalogue. — Fauna of New Zealand 63, 232 pages. (ISSN 0111-5383 (print), ISSN 1179-7193 (online); no. 63. ISBN 978-0-478-34720-3

Цикадовые

Myers